Toponímia:
 Brady (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Brady (Washington), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington 
 Brady Lake, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 East Brady, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània 
 Biografies:
 Alice Brady (Nova York, 1892 - 1939), actriu americana 
 Angela Brady (Dublín, Irlanda), arquitecta irlandesa instal·lada a Londres
 Joseph Brady, futbolista estatunidenc que va competir a primers del segle XX 
 Liam Brady (Dublín, 1956), futbolista i entrenador de futbol irlandès 
 Mathew B. Brady (Warren County, Nova York, ~1822 - Nova York, 1896), fotògraf nord-americà 
 Robert o Robbie Brady (Dublín, 1992), jugador de futbol irlandès 
 Seán Baptist Brady (1939), cardenal irlandès, arquebisbe d'Armagh i Primat de Tota Irlanda